Çetin est un nom de famille turc (l'un des plus courants en Turquie) signifiant « rigide, dur, fort ». Il est porté notamment par :

 Cansu Çetin (née en 1993), joueuse de volley-ball turque ;
 Duran Çetin (né en 1964), écrivain turc ;
 Fethiye Çetin (née en 1950), avocate et écrivaine turque ;
 Oğuz Çetin (né en 1963), joueur de football turc ;
 Recep Çetin (né en 1965), joueur de football turc ;
 Serhat Çetin (né en 1986), joueur de basket-ball turc ;
 Servet Çetin (né en 1981), joueur de football turc.

Notes et références 

Homonymie de patronyme turc